La médaille des blessés est une médaille commémorative française.

Elle commémore les actions et la bravoure des civils blessés lorsque le peuple se révolte contre le roi Louis-Philippe  entre le 22 et  ce qui amène à son abdication.

Description

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordres, décorations et médailles de la France
 Liste des décorations civiles

Lien externe 
 Site détaillé

Blesses